Die METROsquash Windy City Open 2014 fanden vom 26. Februar bis 3. März 2014 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie World Series Gold. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidiger war Borja Golán bei den Herren. Die Damenkonkurrenz wurde erstmals ausgetragen. Bei den Herren gewann Grégory Gaultier im Endspiel gegen Ramy Ashour mit 11:7, 11:3 und 11:4. Bei den Damen setzte sich die topgesetzte Laura Massaro gegen Raneem El Weleily mit 9:11, 11:8, 11:9, 3:11 und 11:6 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Peter Creed bei den Herren und Aisling Blake bei Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt oder gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 115.000 US-Dollar und bei den Damen 50.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
WSA World Tour 2013/14
2014